Христофор — Христос (Χριστό, по-грецьки «помазаний на царство») і феро (φορος, «несу»).

Ім'я 
Христофор () — українське чоловіче особове ім'я грецького походження.

Святі 
 Святий Христофор (?—бл.251) — християнський святий-великомученик ІІІ століття. Патрон тих, хто в дорозі — мандрівників, водіїв, моряків; заступник у важких життєвих ситуаціях.

Особи з ім'ям Христофор 
 Христофор (? — 904) — антипапа з жовтня 903 року по січень 904 року.
 Христофор Барановський (1874—1941) — відомий громадський і державний діяч на Наддніпрянській Україні.
 Христофор Бейс-Баллот (1817—1890) — нідерландський метеоролог і фізик, професор Утрехтського університету.
 Христофор Захнович (?—1695) — львівський міщанин, представник вірменської громади міста.
 Христофор Клавій (1538—1612) — німецький математик і астроном, єзуїт, по суті був автором Григоріанського календаря.
 Христофор Колумб (1446—1506) — генуезький мореплавець на службі Іспанської Корони, першовідкривач Америки.
 Христофор Лакапін (890/900 — 931) — співімператор Візантійської імперії в 921—931 роках.
 Христофор Філалет (1565—1624) — український письменник-полеміст з Волині, вихованець Острозької академії.

Музика 
  (ор. 120) — ораторія для солістів, хору та оркестру Йозефа Рейнбергера (1839—1901), завершена в 1880 році, основана на легенді про святого Христофора.

Географічні назви (топоніми) 

 Христофорівка — список поселень в Україні.

Храми Святого Христофора

Собори 
  — кафедральний собор католиків у місті Канберра, Австралія.
 Собор святого Христофора (Рурмонд) — католицька церква, що знаходиться в місті Рурмонд, Нідерланди.
  — католицький собор у Бельфорі, Франція.

Церкви 
  — римо-католицька церква в місті Сієна, районі Тоскана, Італія.
  — парафіяльна церква на  у Мілані, Італія.

Каплиці 
  — колишня каплиця в Парижі на острові Сіте.